Rivière Claire kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Claire (vattendrag i Kanada), Québec,

Kina 

 Panlong Jiang, vattendrag, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar